

Onomastica
 Marcel – variante del nome proprio di persona Marcello

Persone
 Étienne Marcel – politico francese
 Gabriel Marcel – filosofo, scrittore, drammaturgo e critico di musica francese
 Jean-Jacques Marcel – calciatore francese
 Kelly Marcel – sceneggiatrice e attrice britannica
 Vincent Marcel – calciatore francese

Pagine correlate
 Saint-Marcel